«Ла́да-Толья́тти» — советский и российский футбольный клуб из города Тольятти, Самарская область. Был образован 4 января 1970 года под названием «Торпедо» в результате объединения команд «Химик» Тольятти и «Металлург» Куйбышев. В 2010 году прекратил существование. Был воссоздан в 2012-м и функционировал до 2022 года.

Названия 
 1970—1988 — «Торпедо».
 1989—1996 — «Лада».
 1997—1999 — «Лада-Тольятти-ВАЗ».
 2000—2010 — «Лада».
 2010—2011 — «СДЮСШОР-Лада».
 2012—2022 — «Лада-Тольятти».

История

Становление команды 
В Куйбышеве по итогам сезона 1969 года в новой первой лиге класса «А» чемпионата СССР должны были выступать сразу две команды — «Крылья Советов» и «Металлург». В обкоме партии посчитали это нецелесообразным и «Металлург» расформировали. На базе этого коллектива, в свою очередь, начали создавать новую команду мастеров в Тольятти (в 1964—1969 годах Тольятти на всесоюзном уровне среди команд мастеров представляла команда «Труд», в 1969 году носила название «Химик»), которой отвели место во второй лиге класса «А», где она должна была отстаивать честь физкультурного коллектива Волжского автозавода имени 50-летия СССР. По сложившейся к тому времени традиции, клуб, представляющий предприятие автомобильной промышленности, нарекли «Торпедо».

Первую тренировку команда провела 4 января, и на это занятие собрались 23 футболиста. В Тольятти торпедовцы занимались по шесть раз в неделю в спортзале политехнического института. 30 января в 17 часов в актовом зале дирекции ВАЗа на улице Белорусской состоялась первая встреча футболистов с болельщиками, которую открыл заместитель председателя завкома Ю. П. Саврин. Потом команда 4 февраля отправилась на первые учебно-тренировочные сборы в Ленинабад.

Через неделю, 11 февраля, «Торпедо» провело свой первый в истории товарищеский матч с авторитетным в ту пору «Томлесом» из Томска. Благодаря удару Юрия Старкова в первом тайме автозаводцы одержали победу — 1:0. Состав команды: Соколов, Бобылёв, Морозов, Бузыцков, Тебелев, Ермаков, Миронов, Акчурин, Кикин, Старков, Жуковский. Там же, в Ленинабаде, «Торпедо» затем одолело «Кузбасс» — 2:0 (А. Кикин, Ю. Старков), местный «Памир» — 2:0 и сыграло вничью с ташкентским «Трактором» — 1:1 (А. Кикин). Ещё две игры тольяттинцы провели в Ленинабаде с тем же «Томлесом» — 2:1, 1:1. Уже в ту пору костяк команды составляли футболисты из Куйбышева. По мере того, как наставник «Крыльев Советов» «отцеплял» игроков со сборов, они плавно перемещались в команду Альфреда Фёдорова. Эта тенденция в комплектовании потом сохранится на долгие годы, в команду переходили Юрий Капсин, Евгений Майоров, Геннадий Сахаров, Николай Мартынов, Николай Ермаков, Анатолий Кикин.

19 апреля 1970 года автозаводцы провели свой первый официальный матч в рамках розыгрыша Кубка страны против «Томлеса». «Торпедо» выиграло 3:0. Первым тренером клуба стал мастер спорта СССР, многолетний капитан «Крыльев Советов» Альфред Фёдоров.

Чемпионат СССР 
Начиная с 1970 года и до последнего союзного чемпионата клуб выступал во второй лиге. В 1980 году «Торпедо» заняло 1 место в своей зоне, однако из-за переходного турнира команда осталась во второй лиге. На протяжении всей своей истории выступлений в чемпионатах СССР «Торпедо» Тольятти зарекомендовала себя как сильная команда второй лиги. В 1989 году клуб получил название «Лада».

Чемпионат России 
После распада Советского Союза «Лада» получила возможность выступать в первой лиге чемпионата России. Выиграв в 1993 году зону «Центр» в первом дивизионе и заняв второе место в переходном турнире, клуб попал в высшую лигу, установив рекорд первого дивизиона по минимальному количеству поражений за сезон. Закончив чемпионат 1994 на последнем месте, «Лада» вновь оказалась в первой лиге, ставшей к этому моменту единым турниром. Вернуться наверх удалось за год, однако и вторая попытка закрепиться в высшей лиге не удалась — клуб занял последнее место из 18 участников.

Несмотря на вылет из высшей лиги, «Лада» обратила на себя внимание, и два игрока из её состава — Алексей Бахарев и Максим Бузникин — провели следующий сезон в московском «Спартаке» и выиграли чемпионат России-1997. Максим Деменко тоже проходил просмотр в «Спартаке», но продолжил выступления за «Ладу», что не помешало ему впоследствии, уже будучи игроком петербургского «Зенита», попасть в сборную России, а в 2003 году выиграть кубок России в составе «Спартака».

Возможно, такой интерес «Спартака» к игрокам «Лады» обусловлен тем, что в 25 туре чемпионата-1996 москвичи потеряли важные очки в игре с аутсайдером, в результате чего «Спартак» завоевал чемпионство лишь в «золотом матче» с «Аланией».

В 1997 году клуб продолжил падение, в первом круге чемпионата прочно обосновавшись на последнем месте в таблице: к концу июня в 17 матчах была одержана только одна победа и набрано 8 очков. Ситуацию радикальным образом исправила смена тренера: вскоре после прихода Владимира Дергача «Лада» выдала впечатляющую серию, выиграв с июля по октябрь 15 матчей из 23, и сохранила место в первом дивизионе.

В 1998 году из-за последствий дефолта клуб не успел в установленные сроки оснастить поле подогревом, в результате чего лишился шести очков и опустился во второй дивизион. За несколько туров до конца Дергач покинул команду, и на следующие пять лет тренерскую должность занял Александр Гармашов, тогдашний президент клуба.

Уверенно выиграв в 1999 году турнир в зоне «Поволжье» второго дивизиона, «Лада» в стыковых матчах с «Кубанью» завоевала право на возвращение во второй эшелон российского футбола, где с переменным успехом выступала три последующих сезона.

2002 год в истории клуба запомнился двумя крупными победами подряд: 14 сентября в 1/16 финала Кубка России со счётом 6:0 была обыграна команда «Торпедо-ЗИЛ» — это самая крупная победа команды первого дивизиона над командой высшего дивизиона за всю историю Кубка России, а 18 сентября в рамках чемпионата первого дивизиона «Лада» одержала победу 11:1 над красноярским «Металлургом», причём гости забили гол первыми. «Лада» выступала фактически резервным составом.

Переломным в судьбе клуба стал 2003 год. Ещё в августе 2002 года «АвтоВАЗ» существенно сократил финансирование команды, и футбольный клуб обеспечивал своё существование во многом за счёт продажи футболистов. В то же время в кубке России команда дошла до полуфинала, обыграв по пути три клуба премьер-лиги, и в драматическом матче уступила будущему обладателю кубка — «Спартаку» — со счётом 2:3 в дополнительное время. После окончания сезона Александр Гармашов, игравший в Тольятти ещё в 1987 году, а с 1994 года работавший на руководящих должностях, покинул клуб.

Новое руководство поставило задачу вернуться в первый дивизион, что удалось со второй попытки. Хотя «Лада» в сезоне-2005 заняла лишь второе место в зоне «Урал-Поволжье», она получила путёвку наверх из-за отказа ряда команд.

В 2006 году с «Ладой» повторилась история восьмилетней давности: заняв в первом дивизионе 17 место, дающее право участия в нём в следующем сезоне, клуб тем не менее был переведён во второй дивизион в зону «Урал-Поволжье» из-за проблем с лицензированием. В конце января 2007 года аттестационная комиссия РФС-ПФЛ отказала «Ладе» в выдаче аттестационного свидетельства для участия в соревнованиях клубов первого дивизиона в связи с тем, что учредители клуба — АО «АвтоВАЗ» и мэрия города Тольятти — не предоставили гарантий финансирования клуба.

Начало сезона 2007 «Лада» провела успешно и после 10 тура шла на втором месте, набрав столько же очков, сколько и лидировавшая на тот момент ульяновская «Волга», уступая будущему победителю турнира только по результатам личной встречи. Однако затем последовала череда неудач, которая привела к тому, что за пять туров до конца команда занимала 11 место из 14 участников. Одержав в концовке три домашние победы, «Лада» поднялась на седьмое место. В гостевом матче с «Волгой» (Ульяновск) свой пятисотый матч в профессиональной карьере провёл ветеран команды защитник Павел Табаков.

Первую половину чемпионата 2008 года команда провела в верхней половине таблицы, не претендуя при этом на призовые места. В июне «Лада» потерпела два болезненных домашних поражений подряд — 2 июня от набравшего к тому моменту лишь одно очко в восьми матчах самарского «Юнита» и 13 июня в матче Кубка России со счётом 1:5 от нижегородской «Волги». Вскоре после этого, 2 июля, тренер Александр Бабанов подал в отставку, и исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Леонидович Кечаев, до того тренировавший «Ладу-2». К концу лета команда обосновалась на девятом месте, однако с наступлением осени ситуация изменилась — благодаря 11-матчевой беспроигрышной серии на финише турнира «Лада» поднялась на пятую строчку в таблице зоны «Урал-Поволжье» второго дивизиона ПФЛ. Успешному выступлению способствовал приход в команду в середине августа лучшего бомбардира первенства Михаила Тюфякова, на счету которого — 12 забитых мячей в 15 матчах, проведённых за тольяттинцев.

Последний сезон перед расформированием 
2009 год начался для клуба очень тяжело. Зимой контракты футболистов были переписаны с уменьшением зарплаты на 40 %, однако и эти деньги не выплачивались с начала года. На треть была сокращена численность персонала. Команда не получила поддержки от соучредителей — ни от городской администрации, ни от ОАО «АвтоВАЗ», несмотря на то, что гарантийное письмо в ПФЛ об обеспечении бюджета было подписано представителем автогиганта. Спортивные результаты соответствовали финансированию — после десятого тура команда имела в активе лишь пять ничьих при пяти поражениях и занимала последнее, шестнадцатое место в таблице. Однако затем последовала серия из шести побед подряд, которая подняла команду на 9 место.

25 июня в Тольятти было подписано четырёхстороннее «Соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках развития футбола в Самарской области». Подписи под документом поставили губернатор Самарской области В. В. Артяков, генеральный директор Государственной корпорации «Ростехнологии» (компании, контролирующей ОАО «АвтоВАЗ» — одного из соучредителей «Лады», и владеющей ПФК «Крылья Советов») С. В. Чемезов, председатель правления фонда «Национальная академия футбола» (который содержит ФК «Тольятти») С. А. Капков и президент ПФК «Крылья Советов» И. Н. Завьялов (на сайте клуба утверждается, что со стороны «Крыльев Советов» документ подписал генеральный директор Ю. В. Макеев). В соглашении, в частности, значится:

 Государственная корпорация «Ростехнологии» предоставляет Самарской областной федерации футбола возможность максимально эффективно использовать одну из лучших спортивных арен города Тольятти — стадион «Торпедо».
 В сезоне-2010 на всероссийской арене Тольятти будет представлять во втором дивизионе одна объединённая команда.
 С 2010 года все выпускники «Академии футбола имени Юрия Коноплёва» будут в приоритетном порядке формировать молодёжный состав ПФК «Крылья Советов».

Согласно подписанному соглашению, с 2010 года в Тольятти должна остаться одна команда, которая будет содержаться Национальной академией футбола, выступать на стадионе «Торпедо» и готовить кадры для самарских «Крыльев Советов». Вопрос о названии объединённой команды остаётся открытым.

22 сентября на сайте «Крыльев Советов» появилось сообщение о том, что в результате переговоров заместителя директора корпорации «Ростехнологии» и президента ФК «Крылья Советов» Игоря Завьялова, генерального директора ОАО «КамАЗ» Сергея Когогина и президента ОАО «АвтоВАЗ» Игоря Комарова принято решение о создании структуры с единой системой управления футбольным хозяйством, которая будет включать в себя четыре команды — «Крылья Советов», КАМАЗ (Набережные Челны), молодёжную команду «Крыльев Советов» и «Ладу», а также детско-юношеские спортивные школы Самарской области и Набережных Челнов. Система будет управляться некоммерческим партнёрством, президентом которого станет И. Н. Завьялов, а генеральным директором — Ю. В. Макеев, занимающие аналогичные должности в «Крыльях Советов». В сообщении также утверждается, что возможным участником системы станет фонд «Национальная академия футбола», переговоры с которым продолжаются.

24 сентября газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что спортивным директором «Крыльев Советов» станет Юрий Газзаев, занимающий посты генерального директора и главного тренера ФК КАМАЗ. Под руководством Игоря Кечаева команда завершила сезон-2009 на восьмом месте.

Потеря профессиональной команды 
11 марта 2010 года вице-президент ОАО «АвтоВАЗ» по персоналу и социальной политике Дмитрий Михайленко, являющийся также председателем правления клуба, сообщил игрокам, что «Лада» не будет заявлена на турнир второго дивизиона. По данным газеты «Спорт-Экспресс», клуб потеряет профессиональный статус уже в ближайшие дни, незадолго до своего сорокалетнего юбилея. 19 марта руководство футбольного клуба «Лада» заявили, что команда в 2010 году будет играть в любительской лиге. Перед началом сезона-2010 стало окончательно известно, что профессиональный футбол в Тольятти останется представлять только ФК «Академия».

«СДЮСШОР-Лада» 
В 2010 году в Первенство КФК/ЛФЛ МФС «Приволжье» была заявлена футбольная команда «СДЮСШОР-Лада», которую возглавил Фарид Жангиров. Клуб содержался за счёт города. По итогам сезона команда заняла 14 место. Следующий сезон «СДЮСШОР-Лада» провела в первенстве Самарской области. В 2013—2014 годах в МФС «Приволжье» играла команда КСДЮСШОР-12-«Лада».

Сезон 2012/13. Воссоздание клуба 
Перелом в судьбе команды наступил весной 2012 года, когда прошли выборы мэра города Тольятти. Практически сразу после своего избрания Сергей Андреев заявил о необходимости возрождения футбольного клуба «Лада». Важную роль в этом событии сыграла Академия футбола имени Юрия Коноплёва, а также инициативная группа в которую входили Игорь Кечаев, Сергей Кирдяпкин и Дмитрий Герасимов. 16 апреля было зарегистрировано юридическое лицо «Некоммерческое партнёрство ФК „Лада“» (в мае переименовано в НП ФК «Лада-Тольятти»).

Сообщалось, что в июне был создан профессиональный футбольный клуб «Лада-Тольятти». Игорь Кечаев, который был назначен на пост главного тренера футбольного клуба, начал комплектование команды, а руководящий и административный состав — прохождение процедуры лицензирования в РФС. В июне команда прошла процедуру лицензирования и была допущена к участию во втором дивизионе зоны «Урал-Поволжье». По итогам сезона «Лада-Тольятти» заняла пятое место.

Сезон 2015/16. Объединение 
В начале сезона 2015/2016 стало известно, что ФК «Лада-Тольятти» и Академия футбола имени Юрия Коноплёва произведут объединение для продуктивного развития футбола в Самарской области. Инициатором данного объединения стали самарские «Крылья Советов». Губернатор Самарской области Николай Меркушкин заявил, что тольяттинский футбол станет частью региональной футбольной структуры. С нового сезона стратегический вектор ФК «Лада-Тольятти» стал ориентироваться на воспитанников Академии футбола имени Юрия Коноплёва, а модель развития клуба стала идентична системе ФК «Академия». В 2015 году молодёжная команда «Лада-Тольятти» объединилась с футбольным клубом «Академия».

Сезон 2021/22. Второе расформирование 
Сезон 2021/22 тольяттинский коллектив завершил на 15-м месте в группе 4 ФНЛ-2. 1 июля 2022 года появилась информация, что в следующем сезоне команда не будет выступать на профессиональном уровне. Позже в том же месяце стало известно о втором в истории «Лады» расформировании, непосредственной причиной которого было названо неполучение клубом субсидии от регионального минспорта в размере 10 млн ₽.

Достижения 
 Первая лига (Россия):  (1993, зона «Центр»);  (1995)
 Второй дивизион:  (1999, зона «Поволжье»);  (2005, зона «Урал-Поволжье»)
 Вторая лига (СССР):  (1980, зона 2)
 Вторая низшая лига (СССР):  (1990, зона 7)
 Кубок России: полуфинал (2002/2003)
 Высшая лига: 16 место (1994)
 Кубок РСФСР по футболу:  (1980)

Рекордные показатели 
 Самая крупная победа в истории первого дивизиона: +10 (18 сентября 2002, «Лада» — «Металлург» Красноярск — 11:1)
 Наибольшее количество забитых сопернику голов в одном матче в истории первого дивизиона: 11 (18 сентября 2002, «Лада» — «Металлург» Красноярск — 11:1)
 Наибольшее количество голов в матче в истории первого дивизиона: 12 (18 сентября 2002, «Лада» — «Металлург» Красноярск — 11:1)
 Самая крупная победа в Кубке России над командой из более высокого дивизиона: 6:0 (14 сентября 2002, «Лада» — «Торпедо-ЗИЛ»)

Статистика выступлений

Главные тренеры

Дублирующий состав 
В 1995 году дублирующий состав «Лады» принял участие в Третьей лиге ПФЛ. За три тура до конца первенства в пятой зоне команда «Лада»-д была снята с соревнований (за повторную неявку на игру).

В 2000—2002 и 2004—2008 годах в Первенстве КФК/ЛФЛ (МФС «Приволжье») играла команда «Лада-2», в 2013—2014 годах — КСДЮСШОР-12-«Лада».

Известные игроки 
На официальном сайте клуба существует список «легенд клуба»:
  Павел Табаков
  Александр Бабанов
  Сергей Чеснакаc
  Вячеслав Сидоров
  Николай Волков
  Владимир Евсюков

См. также 
 «Академия» (футбольный клуб)
 «Тольятти» (футбольный клуб)
 «Химик» (футбольный клуб)
 «Лада» (женский футбольный клуб)
 Спорт в Тольятти
 Академия футбола имени Юрия Коноплёва

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный канал ФК «Лада-Тольятти» на YouTube
 Гостевая книга ФК «Лада-Тольятти»

Футбольные клубы России, прекратившие существование
Спортивные клубы Тольятти
ФК «Лада»
Некоммерческие партнёрства России